Princ Alexandr Belgický (francouzsky: Alexandre Emmanuel Henri Albert Marie Léopold, nizozemsky: Alexander Emanuel Hendrik Albert Maria Leopold; 18. července 1942 – 29. listopadu 2009) byl čtvrtým dítětem krále Leopolda III. Belgického a nejstarším dítětem Lilian, princezny z Réthy. Král Baudouin a král Albert II. Belgičtí byli jeho starší nevlastní bratři. Velkokněžna Josefína Šarlota Lucemburská byla jeho starší nevlastní sestrou.

Rodina 
Princ Alexandr se narodil v Laekenu v Bruselu. Měl dvě mladší sestry, Marii-Kristýnu a Marii-Esméraldu. Jeho kmotrou byla jeho starší nevlastní sestra, princezna Josefína Šarlota Belgická.

Manželství 
V Debenhamu v Suffolku se Alexandr 14. března 1991 oženil s Léou Wolmanovou, která byla dvakrát rozvedená. Manželství bylo drženo v tajnosti až do roku 1998, protože princ se bál, že jeho matka nebude souhlasit.

Smrt 
Alexandr zemřel 29. listopadu 2009 na plicní embolii. Jeho pohřeb se konal v pátek 4. prosince 2009 v kostele Panny Marie z Laekenu. Byl pohřben v kryptě.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Královská návštěva (dokumentuje návštěvu prince Alexandra na Palm Beach v roce 1965 s fotografií prince.)

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Belgičtí princové
Narození v roce 1942
Narození 18. července
Narození v Bruselu
Úmrtí v roce 2009
Úmrtí 29. listopadu
Muži